Scarone ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Scarone (1888–1965), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Flavio Scarone (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 German Scarone (* 1975), italienischer Basketballspieler 
 Héctor Scarone (1898–1967), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Mariela Scarone (* 1986), argentinische Hockeyspielerin
 Roberto Scarone (1917–1994), uruguayischer Fußballspieler und -trainer